Суровикино — топоним:

 Суровикино — город в Волгоградской области.
 Суровикино — железнодорожная станция в Волгоградской области.

См. также 
 Суровикин